«Западня» — кинофильм.

Сюжет 

Банда террористов под руководством Джозефа Сабо попыталась похитить крупную партию оружия во время её перевозки. Полицейский Джек ДеФоррест сумел им помешать, однако при этом случайно застрелил сына Джозефа Сабо. В результате противостояние между преступником и полицейским превращается в личную вендетту: Сабо начинает охоту на семью Джека…

В ролях 
 Дэвид Уорнер
 Теренс Нокс
 Марко Родригес
 Вигго Мортенсен
 Яфет Котто

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Джеймс Леммо
 Продюсеры: Лиза М. Хансен, Пол Хертцберг, Джеффресон Ричард
 Сценаристы: Б.Дж. Голдман, Уильям Лустиг, Спиро Разатос
 Композитор: Ричард Стоун

Ссылки 

Фильмы-боевики США
Фильмы США 1990 года
Фильмы Джеймса Леммо
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях